Il doppio  del GEMAX Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michael Kohlmann e Philipp Marx erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato ai tornei dell ATP World Tour (Kohlmann a Memphis e Marx a Marsiglia).

Ilija Bozoljac e Jamie Delgado hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Dustin Brown e Martin Slanar.

Teste di serie 

 Jonathan Marray /  Jamie Murray (primo turno)
 Daniele Bracciali /  Alessandro Motti (primo turno)

 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno) 
 Prakash Amritraj /  James Cerretani (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

GEMAX Open 2010